Das Bausch & Lomb Championships 1990 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen auf Amelia Island. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 7. bis 15. April 1990 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Arantxa Sánchez Vicario mit 6:1 und 6:0. Im Doppel gewann die Paarung Mercedes Paz / Arantxa Sánchez Vicario mit 7:6 und 6:4 gegen Regina Rajchrtová / Andrea Temesvári.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Fernandina Beach